Carl Laurin kan syfta på:

 Carl Laurin (1840–1917), svensk boktryckare, bokförläggare och ingenjör
 Carl Laurin (1868–1940), svensk redaktör, konsthistoriker och kulturkritiker